Patrick Murphy kan syfta på:

Patrick Murphy (politiker), amerikansk politiker född 1973.
Patrick Murphy (simmare), australisk simmare född 1984.
Timothy Patrick Murphy, en amerikansk skådespelar (1959 - 1988)